Mozer ist der Familienname von

 Alfred Mozer (1905–1979), deutsch-niederländischer Journalist und Politiker
 Carlos Mozer (* 1960), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Ivan Mozer (1933–2006), sowjetischer Fußballspieler und -trainer sowie Sportdirektor 
 Marc Mozer (* 1929), Schweizer Architekt
 Rui Miguel Baptista Araújo (* 1972), portugiesischer Fußballspieler, genannt Mozer
 Yariv Mozer (geb. 1978), israelischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent